A teoria Dasbien ou Dás Bem (em inglês Give Good) é um conceito teórico vinculado ao paradigma do amor, e baseado no livro “Das Bien” do psicólogo Andy Figueroa, publicado o 16 de maio de 2010. Surgida a partir da psicologia humanista e da perspectiva popular sobre o amor.

Na psicologia humanista, é uma anti premisa do conceito de amor relacionado com as emoções e os sentimentos. Esta afirma que amar é dar algo bom e tem repercussões saudáveis na vida humana ou de outro tipo, ademais, amplia o conceito do amor a diferentes sujeitos como uma mãe, filho, mascota, amigo, um mesmo ou qualquer outro ser. O amor segue sendo o mesmo, mas muda o destinatário. 

A maior parte da teoria é normativa e prática. A teoria Dasbien está vinculada ao conceito ou paradigma do amor, concebida como um sentimento universal por diferentes organismos da sociedade. No entanto, surge como uma antítese do conceito mundano do amor, explicando através da psicologia contemporânea que amar é dar algo bom, desde a perspectiva do destinatário. É bom para quem recebe a acção de amor, criando-se “a expressão de amor saudável”.

Assim mesmo, desde um ponto de vista filosófico no amor não importa o “eu” de um, sina o mundo interior e exterior do outro. Este tipo de amor nasce a partir da aprendizagem de experiências passadas de acordo à Teoria da decisão.

A teoria sugere que o amor é dar, um verbo com particularidades notórias e que está relacionado com a premisa: “dar algo bom, segundo o outro”. Não é uma sensação, nem sentimento, também não um desejo e gosto, eleição e muito menos é dar tudo.

Elementos do amor 

 Emissor: ente que realiza a acção de amar.
 Receptor: é um objectivo e sujeito ao mesmo tempo (ser vivo que existe) que expressa o que lhe faz bem.
 Actividade: é a acção intencionada de dar amor enviado pelo emissor e recebida por um receptor.
 Situação: representa o contexto social, ideológico e demais variáveis que criam umas condições determinadas para que se dê uma actividade.

Componentes do acto amatorio 
A teoria Dasbien concebe que o processo de amor tem três componentes englobados no “Triângulo do Amar”. Este é um modelo parecido ao “Triângulo do Fogo” que descreve três acções: combustível, comburente, energia de activação. A partir da lógica do fogo é criado os três componentes do acto amatorio.

 Subjetivar: o emissor reflexiona e pesquisa sobre o que é bom para o receptor, segundo seu mundo interno.
 Intencionar: o emissor com intenção dá algo bom, tem uma meta que dá sentido suas acções.
 Retroalimentar: o emissor assegura-se que para o receptor o que deu é algo bom.

Referências 

Behaviorismo
Amor